Kullarna kan syfta på:

 Kullarna – där Bamse bor, se Bamse
 Kullarna (naturreservat) –  ett naturreservat i Torsby kommun